Il toponimo Ștefănești può riferirsi a diverse località:

Romania 
 Ștefănești, città del distretto di Argeș
 Ștefănești, città del distretto di Botoșani
 Ștefănești, comune del distretto di Vâlcea
 Ștefăneștii de Jos, comune del distretto di Ilfov

Moldavia 
 Ștefănești, comune del distretto di Florești
 Ștefănești, comune del distretto di Ștefan Vodă